

Ривалд — село в гміні Радзинь-Хелмінський Ґрудзьондзького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ривалд — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства